Il doppio del Tasmanian International 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Yayuk Basuki e Kyōko Nagatsuka erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Naoko Kijimuta e Nana Miyagi hanno battuto in finale 6–3, 6–1  Barbara Rittner e Dominique Van Roost.

Teste di serie
 Natalija Medvedjeva /  Larisa Neiland (semifinali)
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (campionesse)
 Els Callens /  Rita Grande (quarti di finale)
 Annabel Ellwood /  Alexandra Fusai (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1997